Сто́ун (, буквально перекладається як «уламок гірської породи», «камінь») — англійське прізвище.

Відомі носії прізвища

А 
 Анджела Стоун (, уроджена — уроджена Мішель Арнольд, ; 1981—2019) — американська порноакорка.

Б 
 Бред Стоун (;  1971) — американський журналіст.

Ґ 
 Ґебрієлл Стоун (;  1994) — американська ватерполістка.

Д 
 Дженевра Стоун (;  1985) — американська веслувальниця, олімпійська медалістка (2016).
 Дженніфер Ліндсей Стоун (;  1993) — американська актриса і медсестра.
 Джосс Стоун (; уроджена Джоселін Ів Стокер, ;  1987) — британська співачка, поетеса, актриса.

Е 
 Еван Стоун (; уроджений — Томас Райан, ; 1964) — американський порноактор і режисер.
 Едвард Керролл Стоун (;  1936) — американський фізик, фахівець у галузі космонавтики.
 Емма Стоун (;  1988) — американська акторка.

І 
 Ізабель Стоун (; 1868—1966) — американська вчена-фізик і педагог.
 Ілма Грейс Стоун (, уроджена Балф, ; 1913—2001) — австралійський ботанік, спеціалізувалася на бріології.
 Ірвінг Стоун (, уроджений ; 1903—1989) — американський письменник.

К 
 Крістофер Стоун (; ?) — американський юрист і екофілософ.

Л 
 Люсі Стоун (; 1818—1893) — американська ораторка, аболіціонізтка та суфражистка.
 Льюїс Стоун (; 1879—1953) — американський актор та сценарист.

М 
 Марк Стоун (;  1992) — канадський хокеїст, крайній нападник
 Маршалл Гарві Стоун (; 1903—1989) — американський математик.
 Метт Стоун (;  1971) — американський кіноактор, актор озвучення, музикант, аніматор, кінорежисер та сценарист.
 Міссі Стоун (; 1986) — американська порноакторка.
 Місті Стоун (, уроджена — Мішель Лінн Голл, ;  1986) — американська порноакторка.

Н 
 Нік Стоун (, уроджена — ;  1985) — афроамериканська письменниця підліткової літератури.

О 
 Олівер Стоун (;  1946) — американський кінорежисер, сценарист та продюсер.
 Ормонд Стоун (; 1847—1933) — американський астроном і математик.

Р 
 Річард Стоун (; 1913—1991) — англійський економіст і статистик, нобелівський лауреат (1984).

С 
 Сара Стоун (;  1982) — колишня австралійська тенісистка.
 Слай Стоун (, уроджений Сильвестр Стюарт, ;  1943) — американський музикант, автор пісень та продюсер.
 Стів Стоун (;  1971) — англійський футболіст, півзахисник.

Ф 
 Філіп Стоун (; 1924—2003) — британський актор.

Ш 
 Шерон Стоун (;  1958) — американська акторка, лауреат премій «Золотий глобус» (1996) та «Еммі» (2004).

Я 
 Яель Стоун (;  1985) — австралійська акторка.

Інше 
 «Аарон Стоун» () — канадсько-американський науково-фантастичний бойовик-пригодницький телесеріал, створений Брюсом Калішем.
 «Ілай Стоун» () — американський телевізійний серіал.
 «Родні Стоун» () — готичний роман-таємниція шотландського письменника Артура Конан Дойла.

Примітки